Altenau kan henvise til:

 Byer
 Altenau (Mühlberg) - bydel i Mühlberg, Brandenburg
 Altenau (Niedersachsen) - kurby ved Goslar, Harzen
 Altenau (Saulgrub) - bydel i Saulgrub, Bayern

 Personer
 Cornelis Altenau (død i 1558) - dansk-tysk bygmester